Крис Браун: Браун, Крис (род. 1977) — американский футболист.
 Браун, Крис (род. 1978) — австралийский ветеринар, телеведущий и автор.
 Браун, Крис (род. 1978) — багамский спринтер.
 Браун, Крис (род. 1989) — американский певец и актёр.
 Браун, Крис (род. 1991) — американский хоккеист.

См. также 
 Chris Brown — дебютный альбом американского R&B и поп-певца Криса Брауна, выпущенный 29 ноября 2005 года.